Гео́ргий Попо́в:
 Попов, Георгий Александрович (1924—2002) — полный кавалер ордена Славы.
 Попов, Георгий Васильевич (1912—1970) — Герой Советского Союза.
 Попов, Георгий Владимирович (1912—1974) — советский тяжелоатлет.
 Попов, Георгий Дмитриевич (род. 1946) — народный депутат Украины.
 Попов, Георгий Евдокимович (1900—1945) — Герой Советского Союза.
 
 Попов, Георгий Леонтьевич (1918—1995) — советский, белорусский писатель.
 Попов, Георгий Михайлович (1906—1968) — советский секретарь ЦК ВКП(б), член Президиума Верховного совета СССР 2-го созыва.
 
 Попов, Георгий Петрович (род. 1929) — вице-адмирал, специалист в области теории надёжности радиотехнических систем ВМФ.
 Попов, Георгий Тимофеевич (1919—1947) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Попов, Георгий (род. 1944) — болгарский футболист.
  (1924—1995) — болгарский актёр.